De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2008 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 18 mei 2008 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
De race werd na 14 ronden gestopt vanwege regenval. Later werd de race herstart voor vijf ronden, waarbij de grid werd bepaald door de positie van de coureurs voorafgaand aan het zwaaien van de rode vlag. Coureurs die in de eerste race niet finishten, mochten niet deelnemen aan deze herstart. De uitslag van het tweede deel van de race diende als de uiteindelijke uitslag.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans